Willibald steht für:

 Willibald (Name), ein männlicher Vorname und Familienname
 Willibald der Zauberlehrling, österreichischer Comicstrip

Willibald ist Namensbestandteil folgender Institutionen:
 Willibald-Gymnasium
 Willibald-Gluck-Gymnasium, Neumarkt in der Oberpfalz
 Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft, Forschungsgemeinschaft für Renaissance und Humanismus mit Sitz in Nürnberg

Geografische Objekte:
 St. Willibald, Gemeinde in Oberösterreich im Innviertel
 Willibaldsburg in Eichstätt